Chatard ist ein französischer Familienname, Namensträger sind:

 Eugène Chatard (1850–1924), französischer Schachspieler
 Francis Silas Marean Chatard (1834–1918), US-amerikanischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Indianapolis

Siehe auch:
 Marie Chatardová
 Aljechin-Chatard-Angriff